Јоланда има више значења:

 Јоланда (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Јоланда, Километро Сесента и Дос (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику